Heingarter ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Heingarter (* vor 1396; † vor 30. September 1449), Landeshauptmann von Wallis
 Konrad Heingarter († nach 1488), Schweizer Mediziner und Astrologe